Bulu Cina (Huristak), een plaats in Indonesië
Bulu Cina (Hamparan Perak), een plaats in Indonesië